Zeile steht für:
 ein makrotypografisches Element gedruckter Textseiten, siehe Typografie #Makrotypografie
 Verszeile in der Dichtung, siehe Vers
 in der linearen Algebra die horizontalen Einträge einer Matrix (Mathematik)
 in der Datenverarbeitung eine der Koordinaten eines Feldes in einer Tabelle
 in der Informatik eine der Adressen eines mehrdimensionalen Arrays, siehe Feld (Datentyp)
 ein Ausgabegerät für Blindenschrift, die Braillezeile
 eine Häuserzeile als Anreihung der einzelnen Gebäude in einer geschlossenen Bebauung, siehe Wohnplatz
 in der Landwirtschaft eine Reihe von heutzutage meist äquidistant in gerader Linie gepflanzten Rebstöcken; siehe Weinberg
 ein Salzmaß, siehe Zeile (Einheit)

Zeile heißen folgende geographischen Objekte:
 Zeile (Beiersdorf), ein Ortsteil der Gemeinde Beiersdorf im Landkreis Görlitz
 Zeile (Gemeinde Markt Allhau), Ortsteil der Gemeinde Markt Allhau, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Zeile (Gemeinde Mühldorf), Ortsteil von Mühldorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Linke und Rechte Wienzeile, zwei Hauptverkehrsstraßen entlang des Wienflusses in Wien

Siehe auch: